Pyret heißen folgende geographische Objekte:

 Pyret (Gemeinde Adlwang), Ort bei Adlwang, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Pyret (Gemeinde Schardenberg), Ort  bei Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Püret, Pühret